Rapid River Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Rapid River Township (Michigan)
 Rapid River Township (Minnesota)